Albornoz ist der Familienname folgender Personen:
 Álvaro de Albornoz (1879–1954), spanischer Rechtsanwalt, Autor und Politiker
 Aurora de Albornoz (1926–1990), spanische Dichterin
 Bartolomé Frías de Albornoz (* um 1520, † nach 1573), spanischer Jurist, einer der ersten Gegner der Sklaverei

 Justo Albornoz (* 1926), chilenischer Fußballspieler
 Luis Albornoz (1912–??), peruanischer Sportschütze
 Mauricio Albornoz (* 1988), schwedischer Fußballspieler
 Miiko Albornoz (* 1990), schwedischer Fußballspieler
 Saúl Figueroa Albornoz (* 1947), venezolanischer Priester, Bischof von Puerto Cabello